Le psaume 99 peut désigner :
 le psaume 99 (98) : psaume 99 selon la numérotation hébraïque, psaume 98 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 100 (99) : psaume 100 selon la numérotation hébraïque, psaume 99 selon la numérotation grecque.